Japan Transocean Air, een Japanse luchtvaartmaatschappij
 Java Transaction API, een Java EE API